Јеринин град је назив који је српски народ давао старим градинама и рушевинама непознатог порекла повезујући га са легендом о Проклетој Јерини и њеном зидању Смедерева.

 Јеринин град (Маглич) је утврда у Ибарској клисури.
 Јеринин град (Драгошевац) је градина у близини данашње Јагодине.
 Јеринин град (Ковин) је тврђава на Лиму, недалеко од Пријепоља.
 Јеринин град (Бован, Болван) је тврђава код Бована на Сокобањској Моравици. Данас има врло мало остатака града.
 Јеринин град је утврђење код места Градац, општина Баточина.
 Јеринин град (Грабовац) је тврђава недалеко од Трстеника изнад Западне Мораве.
 Јеринин град (Книнац, Јериње) је тврђава недалеко од Пећи. Данас има остатака тврђаве.
 Јеринин град (Козник) је тврђава недалеко од Пљеваља. Данас има рушевина утврде.
 Јеринин град (Бранговићи) је утврђење у селу Бранговић код Ваљева.
 Утврђење „Јеринин град” у селу Белица
 Јеринин град је ? на планини Руднику

или:
 Јеринин град, највиши врх планине Мучња